

Sigle 
 Sociedad Española de Vexilología – associazione creata al fine di incentivare lo studio e lo sviluppo della vessillologia in Spagna
 Strato emivalente – nella radioprotezione, spessore di un dato materiale in grado di ridurre della metà l'intensità di una radiazione del suo valore originario

Codici 
 SEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sjevjerodonec'k (Ucraina)